Mir Hossein Moussavi  est un homme politique iranien, premier ministre de la République islamique d’Iran de 1981 à 1989 et candidat à l'élection présidentielle de 2009 ;
Farshid Moussavi (née en 1965 à Chiraz, Iran) est une architecte britannique d'origine iranienne ;
Mohammad Moussavi (1946, Ahvaz – ) est un musicien traditionnel iranien ;
Rouhollah Mousavi Khomeini (, Khomein - , Téhéran) était un dignitaire religieux chiite possédant les titres d'ayatollah et de seyyed, un homme politique iranien et le guide spirituel de la révolution islamique de 1979.